Вестерботтен — лен, адміністративно-територіальна одиниця в північній Швеції.
Вестерботтен — ландскап, історична область у північній Швеції.